Toponímia:
 Pratformiu: Altiplà del municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)
 Serra de Pratformiu: Serra del municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)
 Rierol de Pratformiu: Torrent de la Vall de Lord (Solsonès)
  Les Terreres de Pratformiu: Sector del municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès) afectat per una intens erosió.